La expresión cría de animales o cría de los animales puede hacer referencia a:

 Ganadería si se referiere a criar animales domésticos.
 Zoocría, si se refiere a criar animales salvajes.
 Domesticación, si se refiere al proceso mediante el cual un animal salvaje se hace doméstico o
 descendencia, si se refiere a la progenie animal.